PCE peut faire référence à :

Partis politiques 
  :
 Parti communiste d'Espagne (PCE) ;
 Parti communiste d'Espagne (marxiste-léniniste) (PCE(ml)) ;
 Parti communiste espagnol (reconstitué) (PCE(r)).

Autres Usage 
 .pce, une extension de fichier reliée aux émulateurs PC-Engine ;
 Paris Comics Expo  ;
 Partie pour cent d'élastomère dans le domaine de la Formulation ;
 Plan comptable de l'État ;
 Points concrets d'effort, ensemble de moyens proposés par les Équipes Notre-Dame (END) ;
 Point de Comptage et d'Estimation: un numéro unique servant à identifier un lieu précis de livraison et de consommation de gaz naturel ;
 un terme médical faisant référence à la polyarthrite chronique évolutive ou polyarthrite rhumatoïde 
 Produit du commerce équitable ;
 Provence, en particulier comme abréviations dans les noms de villes tels que Salon-de-Provence ou Aix-en-Provence.